The Garden (1990), een film van Derek Jarman
 The Garden (2006), een thriller onder de regie van Don Michael Paul
 The Garden (2008), een documentaire van Scott Hamilton Kennedy
 The Garden (The Winter Tree), het vijfde album van de Amerikaanse muziekgroep Magus
 The Garden (Red Hot Chili Peppers), een live album van de Red Hot Chili Peppers uit 1996
 The Garden (Unitopia), het tweede muziekalbum van de Australische muziekgroep Unitopia
 The Garden (Zero 7), het derde album van de Britse band Zero 7